Морин Энн (Мо) Такер (; , Левиттаун, округ Нассо, штат ) — музыкант и певица из США, известная прежде всего как барабанщица The Velvet Underground. Сотрудничала с Half Japanese, записывала сольные lo-fi-альбомы.

Биография 
Первым барабанщиком в The Velvet Underground был Ангус Маклиз; в 1965 году он ушел из коллектива, объяснив это тем, что музыканты «продались». Такер привёл в ансамбль Стерлинг Моррисон, приятель её старшего брата. Её необычный, нарочито «примитивный» стиль игры во многом определил звучание The Velvet Underground: Мо предпочитала молоточки барабанным палочкам, отбивала предельно простые ритмы на том-томах и бас-бочке, почти не пользуясь тарелками. Кроме того, она выполнила роль вокалистки в нескольких поздних песнях «Вельветов» («After Hours», «The Murder Mystery», «I’m Sticking With You»).

В 1970 году Такер забеременела; в группе её место занял брат Дуга Юла, Билли. Ко времени её возвращения коллектив фактически развалился; Лу Рид, рассорившийся с Юлом, ушёл, чтобы заняться сольной карьерой, и формально новым лидером The Velvet Underground стал Юл. После записи провального альбома «Squeeze» Такер ушла из «VU», посвятив себя семье и детям.
 
В начале 1980-х Такер разошлась с мужем и переехала в Джорджию. Приблизительно в то же время она вернулась к музыке. Первый сольный альбом Такер, «Playin' Possum», был записан у неё дома и состоял из кавер-версий на классические рок-песни (вошла в него и «вельветовская» «Heroin»). В 1989 году её пригласили на гастроли музыканты из Half Japanese; после этого она записала ещё несколько сольных альбомов и EP, по-прежнему время от времени продолжая сотрудничество с «Japanese». Поучаствовала в записи «New York» Рида и «Walking On Locusts» Джона Кейла.

В 1993 году приняла участие в реюнион-турне The Velvet Underground.

Поддерживает «Движение чаепития». Мать пятерых детей.

Дискография 
The Velvet Underground
Студийные альбомы
 The Velvet Underground & Nico (1967)
 White Light/White Heat (1968)
 The Velvet Underground (1969)

Концертные альбомы
 1969: The Velvet Underground Live''' (1969)
 Live MCMXCIII (1993)

Half Japanese
 Half Japanese — Fire In The Sky (1993)

The Kropotkins
 Five Points Crowl (2000)Сольно Playin' Possum (1981)
 Life in Exile After Abdication (1989)
 I Spent a Week There the Other Night (1991)
 Oh No, They’re Recording This Show (live, 1992)
 Dogs Under Stress (1994)
 Waiting for My Men (compilation, 1998)
 Moe Rocks Terrastock'' (live, 2002)

Примечания 

Музыканты The Velvet Underground
Ударники США
Музыканты протопанка
Рок-вокалисты США
Мультиинструменталисты США
Рок-гитаристы США
Персоналии:Фабрика
Члены Зала славы рок-н-ролла